Leest (gereedschap), voor het maken van schoenen
Leest (Mechelen), deelgemeente van Mechelen
Leest (Veghel), een wijk in Veghel
Leest (waterschap)
Leest (Werder), een stadsdeel van de Duitse stad Werder (Havel)
De Leest (molen), een windmolen in het Brabantse Lieshout
De Leest (restaurant)
 Theater De Leest, een theater in Waalwijk
taille (anatomie), middelste deel van het lichaam